Этьен Вольф (, 1904—1996) — французский , специалиcт в области экспериментальной и тератологической эмбриологии. Председатель Зоологического общества Франции (с 1958). Член Французской академии (кресло 24 (1963—1996)).

Биография 
Окончил Парижский Лицей Людовика Великого. Изучал литературу и философию в Сорбонне (1921), но затем заинтересовался естественными науки (1925—1928).

С 1931 года проводил исследования по экспериментальной тератологии и эмбриологии в лаборатории Страсбургского университета. В 1935 году исследовал роль половых гормонов в физиологической регуляции репродуктивной функции. Доктор наук с 1936 года.

С 1940 по 1945 год находился в немецком плену. После окончания Второй мировой войны стал профессором университета в Страсбурге. С 1955 года — профессор Коллеж де Франс, директор с 1965 г. Одновременно был директором Института экспериментальной эмбриологии и тератологии (CNRS).

В 1963 году стал членом Французской академии (кресло 24, в 1966 году — членом Национальной медицинской академии. С 1958 года был председателем Зоологического общества Франции.

Ассоциированный член Королевской академии Бельгии (1959), иностранный член Шведской королевской академии наук (1959), член-корреспондент Фармацевтической академии (1970), почётный доктор ряда зарубежных университетов. Член l’Académie des Quarante (Италия), Болонской академии наук (Италия) и нескольких других академий Франции (Бордо, Эльзас, Мец, Дижон, и др.). Президент Фонда Зингера-Полиньяка (1979—1984).

Научная деятельность 
Проводил исследования, главным образом, в области экспериментальной эмбриологии и онкологии.
Пионер в использовании высших позвоночных (куриных эмбрионов) в экспериментах.

Его основная работа включает в себя: с одной стороны, оригинальные научные публикации о экспериментальном производстве и биологии развития химер, половых изменениях, роли гормонов и индукторов в развитии, о факторах роста раковых заболеваний человека, культивируемых in vitro. Автор многих статей и книг по общим проблемам биологии и методологии в науке.

Описал механизмы негативного воздействия дрожжей на организм. В течение 37 месяцев культивировал злокачественную опухоль желудка в пробирке с раствором, в котором находился экстракт ферментирующих дрожжей. В это же время в течение 16 месяцев культивировалась в таких же условиях, вне связи с живой тканью, опухоль кишечника. В результате эксперимента выяснилось, что в таком растворе размер опухоли удваивался и утраивался в течение одной недели. Но как только из раствора удалялся экстракт, опухоль погибала. Отсюда был сделан вывод, что в экстракте дрожжей содержится вещество, стимулирующее рост раковых опухолей (газета «Известия»).

Избранные публикации 
 Thèses présentées à la Faculté des sciences de l’Université de Strasbourg pour obtenir le grade de docteur ès-sciences naturelles. 1re thèse : Les Bases de la tératogénèse expérimentale des vertébrés amniotes d’après les résultats de méthodes directes. 2e thèse : L'Évolution après l'éclosion des poulets mâles transformés en intersexués par l’hormone femelle injectée aux jeunes embryons (1936)
 Les Changements de sexe (1946)
 La Science des monstres (1948)
 Les Chemins de la vie (1963)
 La poésie funéraire épigraphique à Rome (1971)
 Les Pancrates, nos nouveaux maîtres (1975)
 Dialogues avec mes animaux familiers (1979)
 Trois pattes pour un canard'' (1990)

Награды 
 Великий офицер Ордена Почётного легиона
 Командор Ордена Искусств и литературы
 Командор Ордена «За заслуги»
 Командор Ордена Академических пальм

Примечания

Ссылки 
 Étienne WOLFF

Члены Французской академии
Доктора медицинских наук
Профессора Коллеж де Франс
Выпускники лицея Людовика Великого
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Болонской академии наук
Похороненные на кладбище Монпарнас
Члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Президенты Зоологического общества Франции
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки